Леонид Платов:
 Платов, Леонид Дмитриевич (1906—1979) — русский советский писатель и журналист, военный корреспондент.
 Платов, Леонид Михайлович (1928—2012) — Заслуженный художник РСФСР.